Пинков — фамилия; имеет женскую форму Пинкова.
 Пинков, Александр Петрович (род. 1952) — экс-глава муниципального образования «Город Ульяновск».
 Пинков, Фёдор Максимович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.